Gerach est le nom de deux communes d'Allemagne :
 Gerach en Bavière ;
 Gerach en Rhénanie-Palatinat.